Geissberger ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Geissberger (1857–1929), Schweizer Sattler und Wagenfabrikant
 Emil Geissberger (1880–1965), Schweizer Wagenfabrikant und Rennfahrer
 Hans Geissberger (1921–1999), Schweizer Bildhauer und Maler
 Johann Caspar Geissberger (1822–1910), Schweizer Schmied und Wagenfabrikant
 Robert Geissberger (1860–1945), Schweizer Wagner und Wagenfabrikant

Geissberger ist der Name folgender Unternehmen:
 C. & R. Geissberger (1901–1916), Schweizer Wagen- und Carrosseriefabrik
 Geissberger & Cie. (1895–1899), Schweizer Wagen- und Waggonfabrik
 Geissberger AG (1916–1927), Schweizer Wagen- und Carrosseriefabrik